Le Dernier Quart d'heure est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Dernier Quart d'heure, court métrage français de René Jayet (1949)
 Le Dernier Quart d'heure, film français de Roger Saltel (1962)